Meñaka, een gemeente in de Spaanse provincie Biskaje;
Ménaka (regio), een regio in Mali die sedert 2012 bestaat;
Ménaka (cercle), een cercle in deze regio.
Ménaka, de hoofdplaats van deze cercle.
Menaka (mythologie), in de hindoeïstische mythologie een apsara (nimf) die de aardse koning Pururavas verleidde;
Menaka (geslacht), een geslacht van sluipwespen.